En bilabial nasal är ett konsonant språkljud. Det tecknas i IPA som . Ljudet förekommer i svenska, och representeras av bokstaven m i ”mål”.

Egenskaper 
Egenskaper hos den bilabiala nasalen:
 Den är pulmonisk-egressiv, vilket betyder att den uttalas genom att lungorna trycker ut luft genom talapparaten.
 Den är tonande, vilket betyder att stämläpparna är spända under uttalet och därmed genererar en ton.
 Den är bilabial, vilket betyder att den uttalas genom att läpparna mer eller mindre stänger luftflödet.
 Den är en nasal, vilket betyder att luftflödet helt eller delvis går genom näshålan i stället för munhålan.

Användning i språk 
I svenska liksom de allra flesta språk som använder det latinska alfabetet skrivs den nasala nasalen som m. Den uppträder även som en allofon av n före andra bilabiala konsonanter.

I språk som använder det kyrilliska alfabetet skrivs den med м. På grekiska skrivs den med μ.

Konsonantljud